Esistono più comuni francesi con questo nome

 Cérilly – Allier
 Cérilly – Côte-d'Or
 Cérilly – Yonne